Federico José Beligoy (Buenos Aires, 13 de Outubro de 1969) é um árbitro de futebol argentino. Estreou na Primera División Argentina em 2002, na partida entre Club Atlético Colón de Santa Fé vs. Estudiantes de La Plata. Atualmente têm apitado algumas partidas da Copa Libertadores e da Sul-Americana.

Naturais de Buenos Aires
Árbitros de futebol da Argentina